Командный чемпионат Чехии по шахматам 2011/2012

Личные результаты

1. Novoborský ŠK

ŠK Rapid Pardubice

ŠK Labortech Ostrava

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды должны были спуститься из первой лиги. Ввиду того, что команда «ŠK Zlín» добровольно покинула высшую лигу, команда «TJ Bohemians Praha» смогла остаться.

Ссылки 
 2011/2012 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2011 год в шахматах
2012 год в шахматах